

Geografia 
 Fujisawa – città giapponese della prefettura di Kanagawa

Persone 
 Ema Fujisawa (1982) – modella e attrice giapponese
 Hideyuki Fujisawa (1925-2009) – goista giapponese
 Kōmei Fujisawa (1989) – giocatore di baseball giapponese
 Shûhei Fujisawa (1927-1997) – scrittore giapponese
 Shūji Fujisawa (1875-1945) – drammaturgo giapponese
 Tōru Fujisawa (1967) – fumettista giapponese